Dunkirk alude a:

Nombre de varias localidades 

 Dunkerque o Dunquerque (Dunkirk en inglés)

 Dunkirk (Cheshire)
 Dunkirk (Gloucestershire)
 Dunkirk (Kent), una villa entre Faversham y Canterbury en Inglaterra.
 Dunkirk (Nottinghamshire)

 Dunkirk (Indiana), una ciudad.
 Dunkirk (condado de Cass, Indiana)
 Dunkirk (Maryland)
 Dunkirk (Montana)
 Dunkirk (Nueva York), una ciudad.
 Dunkirk (pueblo), alrededores de la ciudad de Dunkirk.
 Dunkirk (Ohio)
 Dunkirk (Wisconsin)

Batallas 

 Batalla de Dunkerque (1639), batalla naval de la Guerra de los Treinta Años.
 Batalla de Dunkerque (1658), batalla de la Guerra de los Treinta Años
 Batalla de Dunkerque (1940), operación militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Cine 

 Dunkerque, película de 2017 de Christopher Nolan.

Otros 

 Cuatro Días de Dunkerque, una carrera ciclista por etapas que se disputa en el norte de  Francia.